Viking Supply Ships kan avse:
Viking Supply Ships AB – ett svenskt börsnoterat företag, tidigare under namnet Rederi AB Transatlantic
Viking Supply Ships AS – ett norskt rederi, numera dotterföretag till Viking Supply Ships AB